Past Lives steht für:

 Past Lives (Band), US-amerikanische Band aus Seattle, Washington
 Past Lives (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Celine Song (2023)